Села:
 Надеждівка — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Надеждівка — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Надеждівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Надеждівка — Донецька область, Олександрівський район
 Надеждівка — Кіровоградська область, Голованівський район
 Надеждівка — Миколаївська область, Братський район
 Надеждівка — Одеська область, Болградський район
 Надеждівка — Харківська область, Ізюмський район (до 2020 року — Барвінківський район)
 Надеждівка — Харківська область, Лозівський район
 Надеждівка — Херсонська область, Каховський район (до 2020 року — Чаплинський район)
 Надеждівка — Херсонська область, Херсонський район (до 2020 року — Білозерський район)